Biendorf steht für:

 Biendorf (Mecklenburg), eine Gemeinde Biendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Biendorf (Bernburg), einen Ortsteil Biendorf der Stadt Bernburg (Saale) im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Bindorf
 Bienendorf
 Biensdorf
 Neubiendorf